Оптом дешевле — название 4-х фильмов производства компании 20th Century Fox.

 Оптом дешевле — фильм режиссёра Уолтера Лэнга, 1950 год
 Оптом дешевле 2 — продолжение картины 1950 года
 Оптом дешевле — ремейк картины 1950 года
 Оптом дешевле 2 — продолжение ремейка

См. также:

 Твои, мои и наши